The SAM song ist ein Lied der Irish Rebel Music. Gesungen wurde das Lied unter anderem von der irischen Musikgruppe Irish Brigade und der Band Shebeen. Die Melodie stammt von dem bekannten US-amerikanischen Western-Song (Ghost) Riders in the Sky. Der Text handelt von einem Freiwilligen der Provisional Irish Republican Army, welcher nach mehreren Jahren Haft wieder den bewaffneten Kampf gegen die britischen Truppen in Nordirland antritt. Das Lied ist nach SAM-Raketen benannt (Surface to Air Missile), die von IRA-Käufern in den Vereinigten Staaten gekauft wurden, um britische Hubschrauber abzuschießen und somit die Moral der feindlichen Truppen im Land weiter zu untergraben.

Text 
Well, I have been a Provo now for fifteen years and more,
of armalites and mortar bombs I thought I knew the score,
but now we have a weapon that we never used before.
The Brits, they’re getting worried,
and they’re going to worry more.

Tiocfaidh ár lá, sing up the ’RA
Ooh Ah up the ’RA, Ooh Ah up the ’RA
SAM Missiles in the sky

I started out with petrol bombs and throwing bricks and stones,
there were a hundred more lads like me, I never was alone.
Oh but soon I learned that bricks and stones won’t drive the Brits away,
and it wasn’t very long before
WHO DID I JOIN?
I joined the IRA!

Then there came internement in the year of ’71.
The Brits thought we were beaten, that we were on the run,
on that early august morning, they kicked in our backdoor.
But for every man they took away
HOW MANY DID THEY MISS?
they missed a hundred more!

I spent eight years in the cages, I had time to think and plan,
althought they locked away a boy, I walked out a man.
There’s only one thing that I’ve learned while in their cell I laid:
the Brits won’t never leave us
UNTIL WHEN?
until they’re blown away!

All through the days of hunger strike, I watched my comrades die, 
and in the streets of Belfast, you could hear the women cry.
I can’t forget the massacre, that friday at Loughgall,
I salute my fallen comrades as I watched their choppers fall!

Webquellen 
 The SAM song durch die Irish Brigade gesungen

Einzelnachweise 

Musik (Irland)